Марк Лівій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціансько-плебейського роду Лівіїв:
 Марк Лівій Дентер — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, консул 302 року до н. е.
 Марк Лівій Салінатор — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, дворазовий консул 219 та 207 років до н. е., цензор 204 року до н. е.
 Марк Лівій Друз — консул 112 року до н. е., цензор 109 року до н. е.
 Марк Лівій Друз Молодший — народний трибун 91 року до н. е.
 Марк Лівій Друз Клавдіан — претор 50 року до н. е.
 Марк Лівій Друз Лібон — консул 15 року до н. е.

Див. також 
 Лівії